La saison 1961-1962 du SO Montpelliérain a vu le club évoluer en Division 1 pour la première saison après huit ans sans apparition dans l'élite du football français.

Après des débuts tonitruants, le club héraultais va baisser de régime pour se stabiliser dans le ventre mou du classement et terminer à la  du championnat.

En Coupe de France, les somistes se font sortir dès les seizièmes de finale puis ne dépasse pas le deuxième tour de la Coupe Drago chutant dès leur entrée en lice.

Déroulement de la saison

Inter-saison

Championnat

Coupes nationales

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Division 1

Coupe de France

Coupe Charles Drago

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Le SOM 1961-1962 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier